Mehmet Ekici (Munique, 25 de março de 1990) é um futebolista turco que atua como meio campista. Atualmente joga pelo Fenerbahçe, tendo anteriormente passagens por Trabzonspor, Werder Bremen e Nürnberg.

Nasceu na Alemanha, assim jogando pela Seleção Alemã no Sub-17 e Sub-21, mas escolheu representar a Seleção Turca.

 http://www.ogol.com.br/jogador.php?id=65293&epoca_id=143

Futebolistas turco-alemães
Futebolistas do Sportverein Werder Bremen
Futebolistas do 1. FC Nürnberg
Futebolistas do Trabzonspor
Futebolistas do Fenerbahçe SK